Залуський () — польське прізвище. </Noinclude>

Відомі носії 
 Анджей Станіслав Залуський (1695-1758) — польський церковний діяч, брат І. А. Залуського.
 Андрій-Хризостом Залуський або Анджей Хризостом (близько 1650-1711) — польський церковний і державний діяч, дядько А. С. Залуського і І. А. Залуського.
 Франциск-Ян Залуський (1660-1735) — військовий і державний діяч Речі Посполитої, воєвода, сенатор.
 Збігнєв Залуський (1926-1978) — польський офіцер, письменник і член парламенту.
 Кароль Залуський (1794-1845) — один з керівників польського листопадового повстання 1831 року в Литві.
 
 Войцех Залуський (. 1960) — польський церковний діяч, прелат.

Див. також 
 Залуські — польський графський і дворянський рід герба Юнак, прізвиська Табаш.

 </noinclude>